US Open 1981 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się pomiędzy 1 a 13 września, na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 101. edycja rozgrywek. Pula nagród wyniosła 1 004 700 dolarów amerykańskich.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Przypisy

Bibliografia 
 
 

US Open według lat
1981 w tenisie ziemnym